Шофман — фамилия.
 Шофман, Аркадий Семёнович (1913—1993) — советский историк-антиковед. 
 Шофман, Гершон (Гершом) Залманович (גרשון שופמן‎, 1880—1972) — еврейский писатель (иврит).
 Шофман, Даниил Семёнович (1917—1976) — советский художник, брат А. С. Шофмана.
 Шофман, Йосеф (1903—1978) — израильский дипломат, депутат Кнессета.
 Шофман, Михаил Самойлович (1922—1996) — советский шахматист.